Jordan Jowczew (bułg. Йордан Йовчев;  ur. 24 lutego 1973 w Płowdiwie) – bułgarski gimnastyk, czterokrotny medalista olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy. W roku 2012 zakończył karierę sportową. Obecnie piastuje funkcję prezesa krajowego związku gimnastycznego.

Specjalizuje się w ćwiczeniach na kółkach i ćwiczeniach wolnych.

Osiągnięcia

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej 
 

Bułgarscy gimnastycy i gimnastyczki
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
Urodzeni w 1973
Ludzie urodzeni w Płowdiwie